

Armamenti 
 FN Minimi – mitragliatrice leggera prodotta dalla Fabrique Nationale de Herstal

Cattolicesimo 
 Ordine dei Minimi – ordine mendicante, istituto religioso maschile di diritto pontificio
 Chiesa dei Minimi – luogo di culto cattolico a La Riche in Francia

Matematica 
 Minimi quadrati generalizzati – modello lineare in campo economico
 Minimi e massimi – descrizione in matematica del valore massimo e minimo assunto da una funzione

Pagine correlate 
 Minime
 Minimo